Emil Christiani kan syfta på:

* Emil Christiani (1817–1901), dansk präst
 Emil Christiani (1851–1929), dansk musiker